Evans Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:

 Evans Lake (Florida), im Volusia County
 Evans Lake (Michigan), im Lenawee County
 Evans Lake (Minnesota), im Otter Tail County
 Evans Lake (Montana), im Powell County
 Evans Lake (North Carolina), im Gaston County
 Evans Lake (Texas), im Zavala County
 Evans Lake (Washington), im King County
 Evans Lake (Wisconsin), im Chippewa County

auf der Insel Südgeorgien:
 Evans Lake (Südgeorgien)